Sommarnäs kan syfta på:

 Sommarnäs, Orimattila – en egendom i Orimattila kommun Södra Finlands län
 Sommarnäs, Somero – en före detta kommun i landskapet Egentliga Finland, numera del av Somero stad